Fußball-Bundesliga 2016/2017 var den 54:e säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision, som spelades 26 augusti 2016–20 maj 2017.

Regerande mästaren Bayern München blev historiska då man som första lag i historien vann en 5:e rak titel i den högsta tyska fotbollsserien. Seriesegern var klar då man skaffat sig 10 poängs ledning före tvåan Red Bull Leipzig med 3 omgångar kvar att spela.

Lag

Arenor och städer

Klubbinformation

Tabeller

Poängtabell

Nedflyttningskval

Wolfsburg spelar i Bundesliga säsongen 2017/2018.

Källor 

2016 i Tyskland
2017 i Tyskland
Fotbollssäsongen 2016/2017
2016/2017